Forcas – trzydziesty pierwszy duch Goecji
Forcas – pięćdziesiąty duch Goecji